Korpus armijny Ludowego Wojska Polskiego:
 9 Korpus Armijny (LWP) – ze sztabem w Lublinie

Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 9 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny ZSRR:
 9 Korpus Armijny (ZSRR)

Korpus armijny III Rzeszy:
 IX Korpus Armijny (niemiecki)